1. Division austriacka w piłce nożnej (1975/1976)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1976/1977)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1977/1978)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1978/1979)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1979/1980)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1980/1981)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1981/1982)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1982/1983)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1983/1984)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1984/1985)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1985/1986)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1986/1987)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1987/1988)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1988/1989)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1989/1990)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1990/1991)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1991/1992)
 1. Division austriacka w piłce nożnej (1992/1993)

Zobacz też